Новосёловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новосёловская волость (Минусинский уезд) — в составе Енисейской губернии
 Новосёловская волость (Томский уезд)
 Новосёловская волость (Уфимский уезд) — в составе Уфимской губернии
 Новосёловская волость (Новомосковский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Новосёловская волость (Валковской уезд) - в составе Харьковской губернии.
 Новосёловская волость (Изюмский уезд) - в составе Харьковской губернии.